

Personaggi 
 Salty – personaggio dei cortometraggi d'animazione Disney
 Salty – personaggio della serie animata Le avventure di Sinbad Junior
 Salty – personaggio del gruppo musicale Captain Bogg and Salty
 Salty – personaggio della serie The Railway Series

Altro 
 Salty – album dei The Mutton Birds del 1993
 Salty la foca – serie televisiva